

Persone 
 Jorge López Montaña (1978) – calciatore spagnolo
 Íñigo López Montaña (1982) – calciatore spagnolo
 Sergi Samper Montaña (1995) – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Montana (disambigua) – pagina di disambiguazione